La Serie A1 femminile FIPAV 1993-94 fu la 49ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano femminile organizzato dalla FIPAV.

Il titolo andò alla Latte Rugiada Matera, al suo terzo scudetto consecutivo.

Classifica

Risultati

Tabellone

Play-off scudetto

Fonti

Pallavolo nel 1993
Pallavolo nel 1994
 1993-1994